Niemczyk bezeichnet:

 Niemczyk, ein Dorf der Landgemeinde Papowo Biskupie in Polen

Niemczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Niemczyk (1944–2016), polnischer Volleyballtrainer
 Carolin Niemczyk (* 1990), deutsche Singer-Songwriterin von Glasperlenspiel (Band)
 Jan Bogusław Niemczyk (1926–1990), polnischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Julian Niemczyk (1920–2009), US-amerikanischer Diplomat
 Krzysztof Niemczyk (1938–1994), polnischer Performancekünstler und Autor
 Leon Niemczyk (1923–2006), polnischer Schauspieler
 Natascha Niemczyk (* 1990), deutsche Volleyballspielerin
 Oskar Niemczyk (1886–1961), deutscher Geodät und Geophysiker
 Paul Niemczyk (1942–2013), deutscher Manager und Automobillobbyist
 Wiktor Niemczyk (1898–1980), polnischer evangelisch-lutherischer Pfarrer, Akademie-Rektor und Friedensaktivist

Siehe auch:

 Nimscheck